Human — дебютний студійний альбом британського співака та автора пісень Rag'n'Bone Man, представлений 10 лютого 2017 року під лейблом Columbia Records. Платівка одразу очолила британський чарт із 117 000 проданих копій протягом першого тижня, що зробило її найбільш продаваним альбомом виконавця-чоловіка 2010-х років.

Список пісень

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Примітки

Посилання 
 «Human»  на Discogs

Дебютні альбоми 2017
Альбоми Columbia Records